Захарук Олександр Валерійович — український спортсмен,
 Захарук Юрій Миколайович — український археолог,
 Захарук Дмитро Васильович — український політичний діяч, народний депутат України І-го скликання,
 Захарук Іван Танасійович — діяч ОУН.